La Coppa del Generalissimo 1960 è stata la 24ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1959-1960

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1960
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Madrid